UIC eller uic har flere betydninger:

Indenfor uddannelse:
 Underwood International College - en afdeling af Yonsei University
 United International College - en liberal kunst college i Kina
 University of Illinois at Chicago

Indenfor myndigheder:
 Uganda Insurance Commission - en myndighedsagentur
 Unit Identification Code - en alfanumerisk kode anvendt af USAs Department of Defense

Indenfor organisationer:
 Den Internationale Jernbaneunion (International Union of Railways, Union Internationale des Chemins de fer)
 UEFA Intertoto Cup
 Union of Islamic Courts - en bevæbnet gruppe i Somalia, nu kaldet "Supreme Islamic Courts Council"
 United Industrial Corporation Ltd - en Singapore virksomhed ejet af JG Summit Holdings

Indenfor datalogi:
 User identification code - brugernummeret i Files-11 filsystemet i RSX-11 operativsystemet

Andre anvendelser:
 Uranium Information Centre - en nedlagt webside sponsoret af uranmine virksomheder
 UIC (band) - et punk rock band fra Canada
 UIC Flames - the intercollegiate athletic program fra University of Illinois at Chicago